

Miejscowości w Polsce 
 Mężenin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów
 Mężenin – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Mężenin – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki

Zobacz też 
 Mężenin-Kolonia